Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „208”:

Wojska Polskiego:
 208 pułk piechoty (1920)
 208 pułk piechoty (1939)